Augustine steht für:

 einen Vornamen; siehe Augustine (Vorname)
 einen Hersteller von Gitarrensaiten; siehe Gitarrensaite
 einen Vulkan in Alaska; siehe Mount St. Augustine
 eine Insel in Alaska; siehe Augustine Island
 den früheren Namen der pazifischen Insel Oroluk
 einen französischen Spielfilm aus dem Jahr 2012, siehe Augustine (Film)

Familienname folgender Personen:

 Albert Augustine (1900–1967), Gitarrenbauer und Produzent von Gitarrensaiten
 Augustine (Schauspieler) († 2013), indischer Schauspieler
 Brendan Augustine (* 1971), südafrikanischer Fußballspieler
 Dionisio Augustine (* 1992), mikronesischer Schwimmer
 Dolores L. Augustine, US-amerikanische Historikerin
 James Augustine (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael Augustine (1933–2017), indischer Geistlicher, katholischer Erzbischof von Pondicherry und Cuddalore
 Norman R. Augustine (* 1935), US-amerikanischer Ingenieur und Industriemanager
 Steve Augustine (* 1977), Leichtathlet der Britischen Jungferninseln

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Augustine (Delaware)
 Augustine (New Mexico)

im NRHP gelistete Objekte:

 Augustine Beach Hotel, in Port Penn, Delaware, ID-Nr. 73000537
 Augustine Paper Mill, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 78000909

Siehe auch:

 Augustin (Begriffsklärung)
 Augustyn